Бекени има више значења:

 Бекени (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Бекени (Сату Маре), насеље у округу Сату Маре у Румунији